Summit est un mot anglais ayant la même racine que le mot français .

Ce nom peut aussi désigner :

Toponyme 

 le  :
 le comté de Summit (Ohio),
 le comté de Summit (Utah),
 le comté de Summit (Colorado) ;
 Summit, census-designated place située en Arizona ;
 Summit, ville de l'Arkansas ;
 Summit, municipalité du Dakota du Sud ;
 Summit, un village de l'Illinois ;
 Summit Township dans le Comté de Clay en Iowa ;
 Summit, ville du Mississippi ;
 Lee's Summit, ville du Missouri ;
 Summit, ville du New Jersey ;
 Summit, ville dans l’État de New York ;
 Summit, ville située en Oklahoma ;
 Summit, census-designated place située en Utah ;
 deux lacs en Californie :  ;

 Summit Rock, point le plus élevé de Central park à New York.

Divers 
 Summit Foundation, fondation écologique basée à Vevey (Suisse) ;
 une variété de cerise ;
 le Summit est un paquebot de la Celebrity Cruises (voir Millennium) ;
 Summit, titre original du film franco-italien Un corps, une nuit, réalisé par Giorgio Bontempi, sorti en 1968 ;
 Summit, un superordinateur américain mis en service en 2018.